Ромо () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Даніела Ромо — мексиканська співачка й акторка
 Тоні Ромо — професійний гравець в американський футбол
 Хімена Ромо — мексиканська акторка
 Хорхе Ромо — мексиканський футболіст